Пара Скотт Дрейпер / Саманта Стосур — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионы — Елена Бовина и Ненад Зимонич — не защищали свой титул, но Зимонич принимал участие в турнире (в паре с Еленой Лиховцевой) и уступил во втором раунде.

Посев 

  Ренне Стаббс /  Даниэль Нестор (Четвертьфинал)
  Кара Блэк /  Уэйн Блэк (Четвертьфинал)
  Кончита Мартинес /  Энди Рам (Полуфинал)
  Лизель Хубер /  Кевин Ульетт (Финал)

<li>  Вера Звонарева /  Боб Брайан (Четвертьфинал)
<li>  Елена Лиховцева /  Ненад Зимонич (Второй раунд)
<li>  Мартина Навратилова /  Максим Мирный (Полуфинал)
<li>  Жанетта Гусарова /  Леош Фридль (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые